Спахићи могу бити:

 Спахићи (Бихаћ), насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Спахићи (Босиљево), насељено мјесто у општини Босиљево, Република Хрватска